Вале́ева, Фарида́ Ваду́товна  (5 июля 1958 года, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российский учёный-медик, эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии Казанского государственного медицинского университета.

Главный внештатный эндокринолог Минздрава России по Приволжскому федеральному округу. Заслуженный врач Республики Татарстан, лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники.

Биография 
В 1972 г. вступила в ВЛКСМ. С 1975 — секретарь курсового бюро комсомола, с 1977 — секретарь бюро ВЛКСМ факультета. С 1976—1981 г. работала бригадиром, командиром и врачом во Всесоюзных студенческих строительных отрядах.

В 1981 году окончила лечебный факультет Казанский государственный медицинский институт (КГМУ). Ленинский стипендиат.

С 1981 работает в Казанском государственном медицинском университете: преподает и ведёт исследования в области эндокринологии, в частности сахарного диабета.

С 1995 года возглавляет филиал курса эндокринологии кафедры терапии КГМУ на базе эндокринологического отделения городской клинической больницы № 7 (Казань).

С 2015 года заведующая кафедрой эндокринологии КГМУ.

Двое детей — Азат и Альфия, внук Ринат.

Научная деятельность 
С 1990 года развивает направление исследований «Сахарный диабет и беременность». Под её руководством был отработан алгоритм ведения беременных женщин с сахарным диабетом и организации стационарной помощи роженицам в перинатальном центре клинической больницы Республики Татарстан.

В 1990 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. В 2005 году защитила докторскую диссертацию.

Автор более 320 российских и международных научных работ, из них более 30 учебно-методических. Научные разработки курса эндокринологии Валеевой обсуждались на международных и всероссийских конференциях, съездах, форумах и конгрессах.

Под её руководством защитились 9 кандидатских диссертаций.

Членство и работа в профессиональных и научных организациях 
 Член Правления Российской ассоциации эндокринологов и Ассоциации эндокринологов Республики Татарстан
 Член Европейской Ассоциации по изучению сахарного диабета (с 2007)
 Член научно-проблемной комиссии по внутренним болезням Казанского государственного медицинского университета
 Член Аттестационной комиссии Минздрава Республики Татарстан по присвоению врачебных квалификационных категорий
 Член рабочей группы Управления здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Татарстан по г. Казани
 Научный руководитель эндокринологического отделения г. Казани
 Член редакционного совета научных журналов «Сахарный диабет», «Мiжнародний Ендокринологiчний журнал» и «Украинский журнал детской эндокринологии»

Награды и звания 
 Заслуженный врач Республики Татарстан

 Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники

Примечания 

Выпускники Казанского медицинского университета
Эндокринологи России
Медики России
Эндокринологи по алфавиту